Eduardo Pereira Rodrigues – calciatore brasiliano
 Miguel Fernando Pereira Rodrigues – calciatore portoghese
 Wellington Pereira Rodrigues – calciatore brasiliano